Basket (Engels: mandje) is:
 het 'doel' bij basketbal
 een groep bij elkaar gezochte beleggingen, zie mandje